Rödberg kan syfta på:

Rödberg – ett berg och ett naturreservat i Dalarna
Rødberg – en tätort i Buskerud fylke, Norge
Rödberg – en mötesplats på kust till kust-banan i Bollebygds kommun
Rödbergsfortet – ett av forten i Bodens fästning

Se även
Röda bergen
Rödbergen